Toponímia:
 Woodstock (Anglaterra)
 Woodstock (Alabama)
 Woodstock (Connecticut)
 Woodstock (Geòrgia)
 Woodstock (Illinois)
 Woodstock (Maine)
 Woodstock (Minnesota)
 Woodstock (Nova Hampshire)
 Woodstock (Nova York)
 Woodstock (Ohio)
 Woodstock (Vermont)
 Woodstock (Virgínia)
 Miscel·lània:
 Festival de Woodstock, festival de rock que va tenir lloc a Bethel (Nova York)
 Woodstock (pel·lícula), documental de 1970 sobre el Festival de Woodstock de 1969
 Woodstock (Peanuts), personatge del còmic Peanuts, Emili en la versió en català